Sendets (gaskognisch Sendèts) ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Sendets (Gironde)
 Sendets (Pyrénées-Atlantiques)